Esch steht für:
 Esch (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Esch (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Eschflur, einen historischen Flurtyp

Esch ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Kanton Esch an der Alzette, luxemburgischer Kanton

Städte und Gemeinden:
 Esch (bei Wittlich), Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Esch (bei Gerolstein), Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Esch an der Alzette, Stadt in Luxemburg
 Esch-Sauer, Gemeinde in Luxemburg

Gemeindeteile:
 Esch (Bad Münstereifel), Stadtteil von Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Esch (Elsdorf), Ortsteil von Elsdorf, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Esch (Grafschaft), Ortsteil von Grafschaft (Rheinland), Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Esch (Gemeinden Hallwang, Salzburg), Ortschaft von Hallwang, Bezirk Salzburg-Umgebung und Teil von Salzburg-Langwied
 Esch-Mayrwies, Ortschaft von Hallwang, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Esch (Noord-Brabant), Ort in Nordbrabant, Niederlande
 Esch (St. Niklaus), Weiler der Gemeinde St. Niklaus im Kanton Wallis, Schweiz
 Esch (Waldems), Ortsteil von Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Auf Esch, Stadtteil von Groß-Gerau, Hessen
 Dom-Esch, Stadtteil von Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Köln-Esch/Auweiler, Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Esch (Mosel), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Mosel

Bauten:
 Bourg Esch, Burg in Frankreich

ESCH steht für:
 Bahnhof Ibbenbüren-Esch, Bahnhof an der Bahnstrecke Löhne–Rheine

Siehe auch:
 Aesch
 Ash
 Esche
 Esh
 Haus De Esch

Abkürzung